

Geografia

Wartenberg – oggi Stráž pod Ralskem, città nella regione di Liberec
 Klein Wartenberg – oggi Okříšky, comune-mercato nella regione di Vysočina

Wartenberg – comune-mercato in Baviera
 Wartenberg – comune in Assia
 Wartenberg – quartiere di Berlino
 Wartenberg-Rohrbach – comune in Renania-Palatinato

Groß Wartenberg – oggi Syców, città nel voivodato della Bassa Slesia

Persone 
 Franz Wilhelm von Wartenberg (1593-1661) – cardinale e vescovo cattolico tedesco
 Hans von Wartenberg (1880-1960) – chimico tedesco
 Johann Friedrich von Waldenstein-Wartenberg (1756-1812) – vescovo cattolico austriaco